Loma Prieta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Prieta, San Luis Potosí, ort, 
 Loma Prieta, Nuevo León, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar